Francisco Serrão (mort en 1521), explorateur portugais
 João Serrão (mort en 1521), explorateur portugais
 João Tiago Serrão Garcês, dit Jota (né en 1993), joueur de football portugais
 José Carlos Serrão (né en 1950), footballeur brésilien
 Luís Serrão (), administrateur colonial portugais
 Luís Serrão Pimentel (1613-1679), ingénieur militaire portugais
 Paolo Serrao (1830-1907), compositeur italien
 Ricardo Serrão Santos (né en 1954), homme politique portugais.